Shaochilong é um género de dinossauro terópode da família Carcharodontosauridae, do período Cretáceo Superior, encontrada na Formação Ulansuhai, China. A espécie tipo é denominada Shaochilong maortuensis. Foi originalmente descrita no gênero Chilantaisaurus.

Descoberta
O material referido a Shaochilong, IVPP V.2885.1-7, consistia em fragmentos de crânio (caixa craniana, teto craniano parcial, quadradas e maxila direita), eixo e seis vértebras caudais. Uma maxila esquerda fragmentada também foi referida à espécie, embora aparentemente tenha desaparecido em 2009. Embora se acredite que pertençam a um único indivíduo, um lectótipo foi estabelecido em 2010 para acomodar a possibilidade de os espécimes virem de vários indivíduos. Este consiste na caixa craniana (IVPP V.2885.1) e teto parcial do crânio (IVPP V.2885.2). Todos esses espécimes foram descobertos na Mongólia Interior e descritos por Hu em 1964 como uma espécie de Chilantaisaurus.

Chure (2002) e Rauhut (2001) sugeriram que ele não pertencia a esse gênero e era provavelmente um coelurossauro primitivo.. No entanto, uma re-descrição feita por Brusatte e colegas em 2009 considerou com base em características morfológicas que se tratava de um carcarodontossaurídeo, o primeiro reconhecido na Ásia. Essa re-descrição também forneceu um novo nome de gênero. Uma descrição e discussão mais abrangentes foram publicadas no ano seguinte.

Descrição

O indivíduo ao qual IVPP V2885.1 pertencia era provavelmente um indivíduo adulto ou quase adulto, devido à fusão de muitos elementos da caixa craniana. O comprimento de Shaochilong - com base no comprimento da fileira dentária superior - é estimado em 5 a 6 metros. O comprimento estimado do fêmur é de 61,5 cm, o que sugere que o animal inteiro pesava aproximadamente 500 kg. Isso fez de Shaochilong um carcarodontossaurídeo atipicamente pequeno, em contraste com outros membros da família, que estavam entre os maiores animais carnívoros da Terra. No entanto, como um exemplo inequívoco de um carnossauro razoavelmente grande na Ásia do Cretáceo médio, ele fornece informações sobre o ecossistema dessa época. Também pode ser considerado como uma evidência de que os carcarodontossaurídeos persistiram durante este período e que grandes tiranossaurídeos (como o Tyrannosaurus) não dominaram a Laurásia até o bem no final do Cretáceo.

De acordo com as proporções de sua maxila, Shaochilong era um carcarodontossauro de face relativamente curta. Em combinação com seu tamanho comparativamente pequeno, ele poderia ter um papel ecológico único em comparação com outros membros da família.

Classificação
A análise filogenética realizada por Brusatte e colaboradores indica que Shaochilong está profundamente aninhado nos carcarodontossaurídeos, o grupo mais derivado em Allosauria. Shaochilong parece estar mais intimamente relacionado aos carcarodontossauros de Gondwana (Tyrannotitan, Carcharodontosaurus, Mapusaurus, Giganotosaurus) do que os laurasianos (como Neovenator e Acrocanthosaurus). Shaochilong é o mais jovem alossauróide laurasiano conhecido, sugerindo que os tetanuros basais, não tiranossaurídeos, ainda eram o grupo dominante de terópodes de grande porte na Laurásia do Cretáceo Médio e que a ascensão dos tiranossaurídeos como o grupo dominante de grandes predadores terrestres foi repentina e limitada a bem no final do Cretáceo.

O cladograma a seguir após Novas et al., 2013, mostra a posição de Shaochilong dentro de Carcharodontosauridae.

Ligações externas 
 

Carcharodontosauridae
Espécies fósseis descritas em 1964